

Ясинівка — Берестейська область Кам'янецький район Верховицька сільська рада

Ясинівка — смт, Донецька область, Макіївка
 Ясинівка — село, Рівненська область, Дубенський район